Alan Mak peut désigner :

 Alan Mak (né en 1968), directeur de film hongkongais ;
 Alan Mak (né en 1984), homme politique britannique.